Nom llatí de la regió armènia de Bassèn
 Regió del riu Fasis (Phasis) habitada pels fasians, a Còlquida